Salvador Puig puede referirse a:

 Salvador Bécquer Puig (1938-2009), poeta y periodista uruguayo.
 Salvador Puig Antich (1948-1974), anarquista español; ejecutado a garrote vil en 1974 en España.
 Salvador Puig Asbert (1979-), balonmanista español.
 Salvador Puig i Xoringuer Erudito y eclesiástico del S.XVIII
 Salvador (Puig Antich), película española de 2006 dirigida por Manuel Huerga.